

Лубниці — гміна в Верушовському повіті Лодзинського воєводства
 Лубниці — гміна в Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Лубниці — село в гміні Лубниці Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Лубниці — село в гміні Лубниці Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Лубниці — село в общині Беране.